

Geografia
Monte Bianco – montagna delle Alpi Nord-occidentali, sulla linea spartiacque tra la Valle d'Aosta in Italia e l'Alta Savoia in Francia, alta 4.810m
Monte Bianco – montagna degli Appennini alta 1.167 metri sita a Villa Latina in provincia di Frosinone
Monte Bianco – altro nome del quartiere Barriera di Milano di Torino
Monte Bianco –  antico dipartimento francese

Dolce
Monte Bianco – dolce al cucchiaio preparato con purea di castagne, panna e cacao.

Bevande
Monte Bianco – cocktail di caffè

TV
Monte Bianco – reality show di Rai 2 condotto da Caterina Balivo